

Топоніми 
 Авадзі — острів в Японії між островами Хонсю та Шікоку.
 Авадзі — історична провінція Японії у регіоні Кінкі на острові Авадзі.
 Авадзі — місто в Японії, у префектурі Хьоґо, на острові Авадзі.
 Авадзі — колишнє містечко, у префектурі Хьоґо, на острові Авадзі. Складова міста Авадзі.

Особи 
 Авадзі Сугуру — японський фехтувальник.

Авадзі